Лесю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Лесюк Артем (* 1996) — український спортсмен-дзюдоїст, майстер спорту України.
 Лесюк Богдан Іванович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лесюк Дмитро Олексійович — художній керівник аматорських народних хорових капел, заслужений працівник культури України.
 Лесюк Любомир Іванович (1933—2002) — український скульптор.
 Лесюк Микола Петрович (* 1940) — український мовознавець.
 Лесюк Михайло Васильович (1920—1950) — український військовик, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Лесюк Олег Любомирович (* 1959) — український скульптор.
 Лесюк Степан (1788 — ?) — селянин, політичний та громадський діяч Галичини середини XIX століття століття, посол до Австрійського парламенту 1848 року.
 Лесюк Юрій Петрович (* 1947) — львівський художник, заслужений художник України.
 Лесюк Ярослав Васильович (* 1952) — український психолог і політтехнолог.

Примітки 

Прізвища на -юк